Giovanni Cattanei (? – Gênes, ) fut un sociologue italien et professeur de pédagogie générale à l'Université de Gênes. Il est décédé tragiquement dans l'incendie qui éclata en pleine nuit dans sa bibliothèque personnelle.

Chercheur passionné par l'éducation civique, il délimita avec finesse, dans les années 1960, les frontières entre sociologie et pédagogie, examinant la formation de l'italien face à l'avènement de la société de consommation, qui deviendra aussi la société des tentations.

Publications 

Samuel Beckett. La Nuova Italia, 1967
Etica e pedagogia dei consumi (en français : Éthique et pédagogie de la consommation). Silva, 1968
La poesia italiana del Novecento (en français : La poésie italienne du vingtième siècle). Edindustria, 1970
Analisi sociologica dello sport (en français : Analyse sociologique du sport). Tilgher, 1973
Sociologia dello spettacolo (en français : Sociologie du spectacle). Tilgher, 1974
La scuola dei mass-media (en français : L'école des médias de masse). La Scuola, 1984

Notes et références

Liens externes 

Personnalité italienne du XXe siècle
Sociologue italien
Sociologue de l'éducation
Professeur à l'université de Gênes
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Décès en décembre 2005
Lieu de naissance inconnu
Décès à Gênes